Леон Сапега:
 Сапега, Леон Александр (1883—1944) — польский аристократ, землевладелец, путешественник, летчик, депутат сейма.
 Сапега, Леон Базилий (1652—1686) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал литовской артиллерии.